Leek puede hacer referencia a:

 Leek, una parroquia civil y una villa en el condado de Staffordshire (Inglaterra).
 Leek Town Football Club, un club de fútbol basado en la localidad anterior.
 Leek, un municipio y un pueblo en la provincia de Groninga (Países Bajos).
 Sybil Leek (1917-1982), una bruja, astróloga, psíquica y escritora ocultista inglesa.